La paroisse de la Sainte-Trinité à Lubin – paroisse orthodoxe à Lubin, elle fait partie du doyenné Lubin, dans l’éparchie de Wrocław et Szczecin. 

Il y a une église paroissiale – l’église orthodoxe de la Sainte-Trinité à Lubin.

Historique 
Le premier service religieux orthodoxe à Lubin a été fait quelques années après la Seconde Guerre mondiale, en 1949. Un prêtre Jan Lewiarz, venu du village Zimna Woda, était l’organisateur de la vie religieuse dans la paroisse.

Malgré certaines obstacles, la paroisse a été érigée le 9 janvier 1951. Au départ, comme le siège, on l’a accordé une petite église post-évangélique de vieux Lubin, détruite à 60%. La collecte des fonds a permis de commencer la rénovation de l’église en 1952. Faute de moyens financiers suffisants et d’aide des autorités, on n’a pas fini tous les travaux planifiés. 

La visite de l’évêque Stefan Rudyk le 3 juin 1956 était l’un des événements très importants pour les paroissiens. 

Jusqu’au 1958, l’église à Lubin était la succursale de la paroisse à Zimna Woda. P. Michał Rydzanicz est devenu le premier curé de la paroisse autonome de la Sainte-Trinité. 

Le 24 novembre 1959, le bâtiment à la rue 1 Maja, qui servait précédemment de chapelle évangélique, et ensuite de salle de gymnastique du lycée des filles, a été attribué à la paroisse. Par contre, l’église latine a repris leur siège précédent. Il y avait besoin de certaines ressources financières et des travaux de rénovation pour adapter le bâtiment à l’église. Comme les travaux ont été fini, P. Atanazy Sławiński a consacré la nouvelle église. 

Au cours du temps, on a effectué plusieurs travaux de rénovation et de construction, on a installé une iconostase pour enrichir le décor. De plus, on a construit un vestibule et un presbytère avec un autel. 

Depuis le 30 janvier 2006, P. Bogdan Repeła occupe la fonction du curé de la paroisse. 

En 2013, la paroisse a compté environ 350 personnes, habitants de Lubin et des villages voisins.

La liste des curés 
De 1951 à 1956 – P. Jan Lewiarz

De 1956 à 1960 – P. Michał Rydzanicz

De 1960 à 1962 – P. Jerzy Zilitynkiewicz

De 1962 à 1973 – P. Jan Rydzaj

De 1973 à 2006 – P. Michał Żuk

depuis 2006 – P. Bogdan Repeła

Références

Bibliographie 

 Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie. 
 Kalendarz Prawosławny 2018, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, ISSN 1425-2171, s.208
 Hierarchia i kler kościoła prawosławnego w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej w XIX–XXI wieku, ks. Grzegorz Sosna i m. Antonina Troc-Sosna, Ryboły 2012

Lubin